Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Melo e Marcelo Melo che hanno battuto in finale Denis Golovanov e Michael Joyce 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Denis Golovanov /  Michael Joyce (finale)
 Adriano Ferreira /  Ignacio Hirigoyen (quarti di finale)

 Mario Ančić /  Rik De Voest (semifinali)
 Alejandro Hernández /  Dejan Petrović (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2002